Cala Cala ist der Name folgender Orte:
 Cala Cala (Camacho), Ortschaft in der Provinz Camacho, Bolivien
 Cala Cala (Aroma), Ortschaft in der Provinz Aroma, Bolivien
 Cala Cala (Potosí), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien
 Cala Cala de Oruro, Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien